Viva Las Vegas kan verwijzen naar:
 Viva Las Vegas (nummer); een nummer van Elvis Presley
 Viva Las Vegas (film); een film uit 1964 met Elvis Presley.
 ProVeg Nederland (van 2011 tot 2017 Viva Las Vega's geheten); een Nederlandse stichting die plantaardige voeding bevordert